Publi Corneli Rufí (cònsol), dues vegades cònsol i una dictador.
 Publi Corneli Rufí (dictador 334 aC), dictador el 334 aC.
 Publi Corneli Rufí Sul·la, avi del dictador.